SaskTel Tankard 2012 – turniej wyłaniający mistrzów Saskatchewanu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 1-5 lutego 2012 w Assiniboia, na lodowisku Assiniboia Curling Club.

W zawodach brało udział 16 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Kapitan drużyny broniącej tytuł mistrzowski, Pat Simmons przeprowadził się do Alberty, gdzie gra u Kevina Koe. Jego obowiązki przejął Steve Laycock.

Nowym mistrzem prowincji został zespół Scotta Mannersa, finał przeciwko Bruce'owi Korte'owi zakończył się wynikiem 6:5.



Drużyny

Runda finałowa

Finał 
5 lutego 2012;

Półfinał 
5 lutego 2012; 9:30

A-B 
4 lutego 2012; 19:00

C1-C2 
4 lutego 2012; 19:00

Runda A

A1 
1 lutego 2012; 15:00

A2 
1 lutego 2012; 15:00

A3 
1 lutego 2012; 15:00

A4 
1 lutego 2012; 15:00

A5 
1 lutego 2012; 19:00

A6 
1 lutego 2012; 19:00

A7 
1 lutego 2012; 19:00

A8 
1 lutego 2012; 19:00

A9 
2 lutego 2012; 8:30

A10 
2 lutego 2012; 8:30

A11 
2 lutego 2012; 8:30

A12 
2 lutego 2012; 8:30

A13 
2 lutego 2012; 19:00

A14 
2 lutego 2012; 19:00

A15 
3 lutego 2012; 12:00

Runda B

B16 
2 lutego 2012; 15:00

B17 
2 lutego 2012; 15:00

B18 
2 lutego 2012; 15:00

B19 
2 lutego 2012; 15:00

B20 
2 lutego 2012; 19:00

B21 
2 lutego 2012; 19:00

B22 
3 lutego 2012; 8:30

B23 
3 lutego 2012; 8:30

B24 
3 lutego 2012; 12:00

B25 
3 lutego 2012; 12:00

B26 
3 lutego 2012; 16:00

B27 
3 lutego 2012; 20:00

B28 
3 lutego 2012; 20:00

B29 
4  lutego 2012; 9:00

Runda C

C30 
3 lutego 2012; 8:30

C31 
3 lutego 2012; 12:00

C32 
3 lutego 2012; 8:30

C33 
3 lutego 2012; 20:00

C34 
3 lutego 2012; 20:00

C35 
3 lutego 2012; 16:00

C36 
3 lutego 2012; 16:00

C37 
4  lutego 2012; 9:00

C38 
4  lutego 2012; 9:00

C39 
4  lutego 2012; 9:00

C40 
4  lutego 2012; 14:00

C41 
4  lutego 2012; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2012 w curlingu
SaskTel Tankard